Le district de Haizhou (海州) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Haizhou (海州) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme